Il singolare del torneo di tennis Kosice Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Gorka Fraile 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Nicolas Devilder (Campione)
 Jan Mertl (primo turno)
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Rainer Eitzinger (secondo turno)

 Benedikt Dorsch (secondo turno)
 Adrián García (secondo turno)
 Francesco Aldi (primo turno)
 Pavel Šnobel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2006